Сазоны — топоним:

Белоруссия 
 Сазоны —  деревня в Сморгонском районе Гродненской области.

Россия 
 Сазоны —  деревня в Пыталовском районе Псковской области, Линовская волость.
 Сазоны —  деревня в Пыталовском районе Псковской области, Носовская волость.